Manuel Kantakuzenos ist der Name folgender Personen:

 Manuel Kantakuzenos (Despot) (um 1326–1380), Despot von Morea
 Manuel Kantakuzenos (Usurpator) († nach 1469), byzantinischer Usurpator in Morea